Елизабет Стюарт може да се отнася до:

 Елизабет Стюарт (кралица на Чехия) (1596–1662) - английска принцеса, дъщеря на Джеймс I и Анна Датска, съпруга на Фридрих V (Пфалц)
 Елизабет Стюарт (1635-1650) - английска принцеса, дъщеря на Чарлз I и Хенриета-Мария Бурбон-Френска.